

Sciences humaines et sociales 
 Le mot chua signifie :
 « aigre, acide » en vietnamien ;
 « vache » en haut-valaisan.

Culture et société 
 le nem chua est une préparation de porc fermenté de la cuisine vietnamienne.

Patronyme 

 Amy Chua (née en 1962), écrivaine américaine et professeur de droit à l'université Yale ;
 Jamie Chua (née en 1973), styliste et entrepreneuse singapourienne ;
 Leon Chua (né en 1936), professeur chinois du département de génie électrique et d'informatique de l'université de Californie à Berkeley.

Toponyme 

 Chùa Cầu, un pont couvert situé à Hội An ;
 Tủa Chùa, un district rural de la province de Điện Biên, dans la région du Nord-Ouest ;
 le parc national de Núi Chúa, un parc national de la province de Ninh Thuận.